Фамилия:
 Малерб, Альфред (1804—1865) — французский судья и естествоиспытатель.
 Малерб, Франсуа де (1555—1628) — французский поэт.